Wilck ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Wilck (1898–1985), deutscher Offizier
 Otto Wilck (* 1927), deutscher Übersetzer 

Siehe auch:
 Wilk